Архангельский, Иван:
 Архангельский, Иван Аркадьевич (1872—?) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Архангельский, Иван Иванович (1832—1888) — российский медик, доктор медицины.